Михайловская церковь при Александровской больнице — православный храм в Печерском районе Киева, расположенный на территории Александровской больницы. Церковь была разрушена в 1930-х годах, в 2002 году отстроена заново. Освящена во имя святителя Михаила, митрополита Киевского.

История 
Церковь основал на личные деньги меценат Михаил Дегтерёв, который впоследствии стал её старостой. Строительство было поручено архитектору Владимиру Николаеву. 18 марта 1893 Киевская Дума рассмотрела обращение о строительстве церкви. Освящение церкви прошло 18 июня 1895 года. Дегтерёв умер 21 декабря 1898 (2 января 1899) года и был погребён в церкви. После восстановления церкви, его могила располагается в крипте.

Изначально церковь имела один купол, а в 1901 году к ней была пристроена колокольня, тоже по проекту архитектора Владимира Николаева.

При церкви основали благотворительное общество для помощи больным, сиротам и прочим нуждающимся жителям города Киев.

В 1930 году жители Печерского района разрушили церковь до самого фундамента.

С 2000 года церковь начали восстанавливать и через два года вновь возведённый храм был освящён. С 2012 по 2017 год на базе храма и прихода действовало подворье афонского Пантелеимоновского монастыря.. В 2012 г. захоронение М. Дегтерёва (1898—1899 гг.) в крипте церкви св. Михаила на территории Александровской больницы было внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины местного значения (Приказ Минкультуры от 21.12.2012 № 1566) как памятник архитектуры и истории (охр. №921/10-Кв).

Галерея

Примечания

Литература 
 Ковалинский В. «Меценаты Киева» (1995 и 1998)

Ссылки 
 Храм святителя Михаїла, митрополита Київського

Воссозданные православные храмы Киева
Киев
Здания, спроектированные Владимиром Николаевым
Подворья Пантелеимонова монастыря (Афон)
Киев
Киев
Храмы, построенные в 1895 году в России
Храмы, снесённые в 1930 году
Храмы, построенные в 2002 году
Кирпичные здания и сооружения Украины